El Marques kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Cañada (ort i Mexiko, Querétaro Arteaga, El Marqués), 
 El Marqués (kommun), Querétaro Arteaga, 

Robotskapade Mexikoförgreningar